Międzynarodowy Turniej piłkarski w Kijowie (ukr. Міжнародний футбольний турнір у Києві) – międzynarodowy towarzyski turniej piłkarski rozgrywany na stadionie Olimpijskim w Kijowie od 12 do 14 sierpnia 1989 roku.

W turnieju wzięło udział cztery zespoły: gospodarz Dynamo Kijów oraz zaproszone kluby z Włoch i Brazylii. Rozegrano w sumie cztery mecze. Turniej rozpoczął się od losowania, które wyłoniło pary półfinałowe. Spotkania półfinałowe odbyły się 12 sierpnia. Triumfatorzy tych spotkań zmierzyli się ze sobą 14 sierpnia w finale. W przypadku remisu przeprowadzana była dogrywka, a jeżeli ona nie wyłoniła zwycięzcę, to zarządzana była seria rzutów karnych.

Finały

Statystyki

Bibliografia 
 Turniej piłkarski w Kijowie w serwisie RSSSF 

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie na Ukrainie
Sport w Kijowie
1989 w piłce nożnej
1989 w Europie